Хрипачівка — річка в Україні, у Овруцькому районі Житомирської області. Права притока Жерева (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 2,5 км.

Розташування 
Бере початок на північному сході від Васьковичів. Тече переважно на північний схід і на сході від Ігнатпіля впадає у річку Жерев, ліву притоку Ужа.

Ліва притока - річка Стрижівка .

Примітки

Посилання 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 533
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 157.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Овруцького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці